Sperduti nel buio, opera teatrale di Roberto Bracco
Sperduti nel buio, film diretto da Nino Martoglio (1914)
Sperduti nel buio, film diretto da Camillo Mastrocinque (1947)